Хлодвиг или Кловис (Chlodwig, Clovis) е остарял вариант на съвременното име Луи (Лудвиг).

Няколко крале на франките са носили името Хлодвиг:

 Хлодвиг I, Крал на франките, 482–511
 Хлодвиг II, Крал на франките, 637–655
 Хлодвиг III, Крал на франките 675–676
 Хлодвиг IV, Крал на франките, 691–695